Puteaux, commune française sur la rive gauche de la Seine, dans le département des Hauts-de-Seine,
 Canton de Puteaux
 Gare de Puteaux
 Groupe de Puteaux, groupe d’artistes se réunissant chez Jacques Villon à Puteaux au début du XXe
 Île de Puteaux, une île sur la Seine, partagée avec la commune de Neuilly

 Louis Puteaux (1780-1863), promoteur parisien. Il a donné son nom à :
 Rue Puteaux, rue du  de Paris
 Passage Puteaux, passage dans le  de Paris

Voir aussi 
 Putto